Blažuj (Tomislavgrad, BiH)
Blažuj (Ilidža, BiH)